Lonan peut désigner :
 Lonan, une paroisse administrative de l’île de Man ;
 Lonan, une paroisse insulaire de l’île de Man.